Человеческий потенциал:
 Человеческий потенциал (человеческий фактор, человеческий капитал) — качества людей, принципиально влияющие на результаты активности, в которую они вовлечены.
 Движение за развитие человеческого потенциала () — возникшее в 1960-х социальное и интеллектуальное движение, основная идея которого состояла в том, что в большинстве людей скрыты экстраординарные потенциальные возможности.